Kepler-11 g — одна из экзопланет, открытых телескопом «Кеплер».

Характеристика 
Масса пока не известна, получен только верхний предел —  Юпитера. Нижний предел массы Kepler-11 g составляет 10 масс Земли. Она вращается вокруг своей звезды на расстоянии  и делает один оборот за  суток. Радиус планеты равен  Юпитера ( Земли), про химический состав пока ничего сказать нельзя, но средняя плотность планеты, учитывая её размеры и массу, должна составлять около 34 г/см³, а сила тяготения на поверхности — примерно 221 м/с², то есть более чем в 22,5 раза выше, чем на Земле. Для сравнения: осмия составляет всего 22,61 г/см³.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Система Kepler-11
Горячие нептуны
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Лебедь (созвездие)